Simony — cantora e apresentadora de televisão brasileira
Simonny (Álbum de 1995) — álbum solo da cantora Simony

Ver também
Simonia

Desambiguações de antropônimos